Капелла Сассетти — семейная капелла рода Сассетти в церкви Санта-Тринита во Флоренции, расписанная Доменико Гирландайо в 1482—1485.

История 
Её заказчик Франческо Сассетти был клиентом Медичи и одним из основателей их банка.

Изначально капелла была посвящена св. Франциску, но после того как в 1478 году её приобрёл Сассетти, получила второе посвящение Рождеству, отсюда два главных иконографических сюжета её росписи. За образец Гирландайо взял цикл фресок на сюжет жития Франциска в Капелле Барди церкви Санта-Кроче, но истолковал его по-своему.

Росписи

Примечания

Ссылки 

 

Сассетти
Ренессансные фресковые циклы
Фрески Доменико Гирландайо